Димовский — фамилия; имеет женскую форму Димовская.

 Димовский, Ванчо (род. 1979) — македонский гандболист.
 Димовский, Люпчо (род. 1959) — македонский государственный деятель, министр сельского, лесного и водного хозяйства Республики Македония.

Димовская 
 Димовская, Доста (1954—2011) — македонская поэтесса, государственный деятель.